Evelyn Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Evelyn Lake (Alaska), in Juneau
 Evelyn Lake (Kalifornien), im Lassen County
 Evelyn Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Evelyn Lake (Wisconsin), im Sawyer County

Siehe auch:
 Lady Evelyn Lake, Stausee im Timiskaming District, Provinz Ontario, Kanada
 Lake Evelyn, See in der Region Canterbury, Neuseeland